Der Speerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 3. und 5. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Weltmeister wurde der Südafrikaner Marius Corbett, was eine ziemliche Überraschung war. Wie schon zwei Jahre zuvor gewann der britische Olympiazweite von 1996 und Olympiadritte von 1992 Steve Backley die Silbermedaille. Bronze ging an den Griechen Konstandinos Gatsioudis.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden drei Rekorde aufgestellt.
 1 Kontintentalrekord
 88,40 m – Marius Corbett, Südafrika: Afrikarekord, Finale am 5. August
 2 Landesrekorde
 74,04 m – Firas Al Mahamid, Syrien: Qualifikation am 3. August
 83,56 m – Emeterio González, Kuba: Finale am 5. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Vierzig Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 83,00 m. Drei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den neun nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 80,30 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
3. August 1997, 8:10 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Speerwerfer:

Gruppe B 
3. August 1997, 10:00 Uhr

Finale 

5. August 1997, 18:40 Uhr

Video 
 Men's Javelin Final - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 24. Juni 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Men Javelin ThrowAthletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 24. Juni 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Javelin Throw, Athens 1997, S. 202f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 24. Juni 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Speerwurf der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Marousi